Druckman ist der Familienname folgender Personen:

 Chaim Druckman (1932–2022), israelischer Politiker

 Jacob Druckman (1928–1996), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Druckmann